Многофункциональный спортивный комплекс «Аре́на Омск» — ныне снесенный ледовый дворец спорта в Омске, один из самых вместительных (10 318 зрителей) в России. До 2018 года соответствовала требованиям ИИХФ и КХЛ.

Служила до 2018 года домашней ареной хоккейному клубу «Авангард» и молодёжному хоккейному клубу «Омские ястребы».

История 
«Арена Омск» находилась в Кировском административном округе. Первая свая в основание МСК была забита 16 марта 2004 года, строительство велось австрийской фирмой «AMR». Стоимость проекта составила 150 млн долларов.

Открытие новой ледовой арены произошло 31 августа 2007 года, третьим матчем Суперсерии между молодёжными командами Канады и России.

В августе 2018 года «Авангард» проинформировал КХЛ о непригодности «Арены Омск» для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2018/19 и необходимости поиска для клуба резервной домашней арены. Обсуждалась даже возможность сноса арены, но в 2019 году было принято решение о проведении реконструкции. 25 апреля 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение о строительстве новой арены. 11 сентября 2019 года стадион был полностью снесён. 

На месте снесенной «Арены Омск» построена новая ледовая арена (G-Drive Арена), вместимостью около 12 000 зрителей. Стоимость новой арены составила порядка 12 млрд рублей, она построена на средства компании «Газпром нефть» и федерального и регионального бюджетов. Первый матч на новой арене был сыгран 1 октября 2022 года, соперником омского "Авангарда" стала новосибирская "Сибирь". Во время строительства новой арены «Авангард» играл домашние матчи в Подмосковье на «Арене „Балашиха“».

Значимые мероприятия 
 31 августа — 1 сентября 2007 года: третий и четвёртый матчи суперсерии между молодёжными командами России и Канады;
 2 мая 2008 года: чемпионат Европы по бальным танцам среди профессионалов 2008;
 10 мая 2009 года: чемпионат мира по бальным танцам среди профессионалов 2009;
 4 декабря 2009 года: Кубок мира по спортивным бальным танцам в латиноамериканской программе среди профессионалов;
 22 мая 2011 года: концерт группы Scorpions;
 30 августа — 3 сентября 2011 года: Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд;
 18 — 26 августа 2012 года: Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд;
 25 — 31 августа 2013 года: Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд;
 18 ноября 2013 года: концерт группы Limp Bizkit.
2018г.-2019: Снос арены

Архитектура 

Здание отличалось полностью стеклянным лицевым фасадом и имело форму параллелепипеда.

МСК состоял из четырёх этажей. Первый этаж являлся техническим, там располагались раздевалки команд (2 для домашней команды и 4 гостевых), а также непосредственно сама ледовая площадка и 3 игровых зала: игровой (баскетбол, волейбол или гандбол), разминочный и тренажёрный. На втором этаже размещались медийные службы: телестудия «Арены-Омск», служба управления медиакубом, размещённым над площадкой, а также пресс-центр и комментаторские кабинки. На третьем этаже — 15 VIP-лож; на четвёртом — ресторан, рассчитанный на 500 мест.

Медиакуб, разработанный и спроектированный компанией «Ната-Инфо», являлся одним из самых больших кубов хоккейных арен мира. «Арена Омск» считалась самой удобной и современной ареной в России в плане подтрибунных помещений. Это признали ведущие специалисты и эксперты (Фетисов, Третьяк и др.).

11 апреля 2012 года губернатор Омской области Леонид Полежаев и владелец МСК «Арена Омск» Роман Абрамович договорились о передаче на безвозмездной основе МСК «Арена Омск» в собственность Некоммерческого партнерства «Спортивный Клуб „Авангард“». Ранее на безвозмездной основе в собственность НП «СК „Авангард“» был передан Хоккейный центр «Авангард», построенный за счёт средств Романа Абрамовича.

См. также 
 Спортивно-концертный комплекс имени В. Н. Блинова

Примечания 

Концертные площадки России
Ледовые арены России
ХК «Авангард» Омск
Здания и сооружения, построенные в 2007 году в России
Спортивные сооружения Омска